El Príncipe Alejandro de Erbach-Schönberg (; 12 de septiembre de 1872 - 18 de octubre de 1944) fue el 2º Príncipe de Erbach-Schönberg, hijo mayor de Gustavo, 1º Príncipe de Erbach-Schönberg.

Primeros años 
Alejandro era el hijo mayor del príncipe Gustavo de Erbach-Schönberg (17 de agosto de 1840 - 29 de enero de 1908), y su primera esposa, la princesa María de Battenberg (1852-1923), hija del Príncipe Alejandro de Hesse y el Rin y su esposa morganática, la Condesa Julia Hauke. Como resultado de un matrimonio morganático, su madre y sus hermanos fueron excluidos de la sucesión del Gran Ducado de Hesse, y llevaban el título de Príncipes de Battenberg.

Era primo hermano de:
 Princesa Alicia de Battenberg (1885-1969), madre del Duque Felipe de Edinburgo, consorte de la reina Isabel II del Reino Unido.
 Alejandro Mountbatten, 1º Marqués de Carisbrooke (1886-1960)
 Reina Victoria Eugenia de España (1887-1969), reina consorte de Alfonso XIII de España.
 Reina Luisa de Suecia (1889-1965), reina consorte de Gustavo VI de Suecia.
 Jorge Mountbatten, 2º Marqués de Milford Haven (1892-1938)
 Luis Mountbatten, 1º Conde Mountbatten de Birmania (1900-1979)

Matrimonio y familia 
Alejandro contrajo matrimonio el 3 de mayo de 1900 en Arolsen, con la Princesa Isabel de Waldeck y Pyrmont (1873-1961), séptimo vástago del Príncipe Jorge Víctor de Waldeck y Pyrmont y la Princesa Elena de Nassau.

Tuvieron cuatro hijos:
 Princesa Imma Gustava María Luisa Paulina Edda Adolfina Herminia de Erbach-Schönberg (11 de mayo de 1901 - 14 de marzo de 1947) desposó al barón Hans Karl von Dornberg el 31 de mayo de 1923. Volvió a casarse con el Capitán Neil Boyd Watson McEacharn el 1 de julio de 1940 y se divorciaron en 1947.
 Príncipe Jorge Luis de Erbach-Schönberg (1 de enero de 1903 - 27 de enero de 1971), desposó a Marie-Marguerite von Deringer el 2 de julio de 1925. Tuvieron tres hijos.
 Príncipe Guillermo Ernesto Enrique Alfredo de Erbach-Schönberg (4 de junio de 1904 - 27 de septiembre de 1946), desposó a la Condesa Alejandra de Gortz el 4 de octubre de 1938. Tuvieron una hija
 Princesa Mariana de Erbach-Schönberg (15 de diciembre de 1939 - 15 de diciembre de 1939)
 Princesa Elena Sofía Luisa Eduviges Emilia Marta de Erbach-Schönberg (8 de abril de 1907 - 16 de abril de 1979)

Títulos y estilos 
 12 de septiembre de 1872 - 18 de agosto de 1903: Su Alteza Ilustrosa Conde Alejandro de Erbach-Schönberg
 18 de agosto de 1903 - 29 de enero de 1908: Su Alteza Serenísima Príncipe Alejandro de Erbach-Schönberg
 29 de enero de 1908 - 18 de octubre de 1944: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Erbach-Schönberg

Ancestros

Referencias 
 thePeerage.com - Alexander Fürst von Erbach-Schönberg
 Genealogics - Leo van de Pas - 2.Fürst & Graf zu Erbach-Schönberg
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 351

Príncipes de Alemania
Casa de Erbach